Hanyang bezeichnet:

 Hanyang (Wuhan), einen Stadtbezirk in Wuhan, China
 Seoul, ehemaliger Name der südkoreanischen Hauptstadt
 Hanyang University, eine renommierte Universität in Seoul